Ато (atto; симбол a) је СИ префикс за јединице и значи да је 10-18 пута те јединице. Примери су атосекунд или атометар

Усвојен 1964. године, долази из данског atten, што значи осамнаест.

Види још
 СИ префикс
 атометар
 атосекунд
 атопарсек

Спољашње везе
 BIPM вебсајт

СИ префикси